LRS steht für:
 Laufradsatz bei Fahrrädern, siehe Laufrad (Fahrrad)
 Lebensrettende Sofortmaßnahmen als Teil der Rettungskette
 Lese- und Rechtschreibstörung
 Lietuvos rašytojų sąjunga, der Litauische Schriftstellerverband
 Lietuvos Respublikos Seimas, das Parlament Litauens, siehe Seimas
 Long Range Surveillance, Fernspähaufklärung, siehe Fernspäher
 Low Ratio Suspension, Mountainbike-Federung mit Niedrig-Übersetzung, siehe Centurion (Fahrradhersteller) #Low Ratio Suspension (LRS)
 Leros Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen auf Leros, griechische Insel im Ägäischen Meer 
 Sansa Regional Airline (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Costa Rica

Siehe auch:
 LRSB

Abkürzung